Маркиро́ванная почто́вая ка́рточка — выпускаемая почтовым ведомством соответствующей страны почтовая карточка с напечатанным на лицевой стороне знаком почтовой оплаты (почтовой маркой). Минимальный размер карточек — 10,5 × 7,4 см, максимальный — 14,8 × 10,5 см.

В филателии маркированные почтовые карточки относятся к цельным вещам.

Типы маркированных почтовых карточек 
Маркированные почтовые карточки бывают трёх основных типов:
 Стандартные (без иллюстраций и текста, кроме служебного, с чистой оборотной стороной, предназначенной для письменного сообщения).
 Иллюстрированные (художественные, агитационные, рекламные и т. д.).
 Специального назначения ( письма, адресные и т. д.). К карточкам специального назначения относятся почтовые бланки, которые оформлены как почтовые карточки одинарного или двойного формата. Для них характерно нанесение специального текста с указанием цели и характера их применения, что исключает возможность использования таких карточек в иных целях. От назначения таких карточек зависят условия их продажи и почтового использования. Карточки специального назначения были в почтовом обращении во многих странах мира.

Стандартные почтовые карточки СССР 
К стандартным почтовым карточкам СССР относятся почтовые карточки, у которых на лицевой (адресной) стороне нанесены: изображение Государственного герба СССР и почтовой марки, заголовок «Почтовая карточка», а также может быть пояснительный текст, помогающий правильному написанию адреса, и индексная сетка. Оборотная сторона чистая и предназначена для письменного сообщения.

Причины выпуска новых стандартных почтовых карточек 
 Появление нового начертания Государственного герба СССР.
 Изменение почтовых правил.
 Изменение почтовых тарифов.
 Появление новой серии стандартных марок.
 Прогресс почтовой техники (к примеру, введение индексации адресов для автоматической сортировки почтовых отправлений).

Внешний вид 
Изображение Государственного герба СССР находилось в левом верхнем ряду или посередине карточек. Количество языков народов СССР, на которых делалась надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», неоднократно менялось в зависимости от числа союзных республик на тот момент:
 1923—1936 — на 6 языках,
 1937—1946 — на 11 языках,
 1946—1956 — на 16 языках,
 с 1956 года — на 15 языках.
Заголовок «Почтовая карточка» печатался вверху в центре. Текст заголовка давался на русском языке, на других языках народов СССР, на эсперанто и на французском языке как международном почтовом языке.

Для определения, на каком языке на почтовой карточке дан поясняющий текст, в приведённой ниже таблице указаны варианты написания слов «Почтовая карточка» на разных языках:

Изображение почтовой марки стандартного выпуска печаталось в правом верхнем углу почтовой карточки, лишь изредка отличаясь в деталях от выпущенной отдельно марки.

В 1928—1948 годах в связи с разделением корреспонденции на местную и иногороднюю (постановление СНК СССР от 19 июня 1928 года) карточки издавались двух цветов: голубого (синий) для местной и коричневого (красного) — для иногородней корреспонденции. В 1948 году был введён единый тариф для всей территории СССР.

С 1970 года почтовые карточки выпускались только на чисто белой бумаге. До этого стандартом, действовавшим до 1 января 1976 года (ГОСТ 7271-54 «Бумага карточная для почтовых документов»), цвет карточек определялся как палевый, хотя и допускались другие светлые тона бумаги.

Художественные маркированные почтовые карточки СССР 

Первая советская иллюстрированная почтовая карточка поступила в почтовое обращение в соответствии с распоряжением Народного комиссариата почт и телеграфов СССР за № 67/1008 от 6 ноября 1924 года. Её выпуск был приурочен к празднованию 7-й годовщины Октябрьской революции.

На лицевой стороне этих карточек красной краской был напечатан слева вверху Государственный герб СССР, справа в качестве знака почтовой оплаты — рисунок почтовой марки номиналом в 3 копейки «Красноармеец» из 1-го стандартного выпуска СССР (так называемого «Золотого стандарта»), между ними текст «Почтовая карточка», а под текстом пять пунктирных линий для написания адреса.

На оборотной стороне слева фотография В. И. Ленина, сделанная кинооператором А. Левицким 28 ноября 1921 года во время встречи В. И. Ленина с американским экономистом П. Христенсеном. Правая часть оборотной стороны была свободной и предназначалась для письменного сообщения. Внизу были проставлены выходные данные: Тираж  экз. Москва, 1924. 2-я фабр. «ГОЗНАК». Оборотная сторона этой карточки печаталась либо аспидно-серой, либо коричнево-фиолетовой краской. Поэтому фактически была выпущена не одна, а две карточки, отличающиеся цветом краски оборотной стороны, где были иллюстрация и выходные данные.

Маркированные почтовые карточки специального назначения СССР 
В СССР в разные годы выпускалось несколько видов маркированных почтовых карточек специального назначения.

Адресные карточки 
Адресные карточки — вид почтовых карточек специального назначения, предназначенных для справок об адресе через справочное бюро. Такие карточки издавались в СССР с 1940 года в формате двойной карточки для запроса в адресное бюро и для его ответа.

Багажные карточки 
Багажные карточки — вид маркированных почтовых карточек специального назначения, издававшихся в СССР в 1958 и 1968 годах по заказу багажного отделения Курского вокзала в Москве и предназначенных для извещения о прибытии багажа или контейнера с грузом.

Карточки газеты «Труд» 
Карточки газеты «Труд» — вид маркированных почтовых карточек специального назначения, выпускавшихся в СССР по заказу редакции газеты «Труд» в Москве и предназначавшихся для ответов сотрудников отдела писем и массовой работы на письма читателей и организаций.

Карточки ГАИ 
Карточки ГАИ — вид маркированных почтовых карточек специального назначения, выпускавшихся в СССР с 1979 года по заказу Управления ГАИ города Москвы и предназначенных для вызова владельцев личных автомобилей для прохождения ежегодного технического осмотра.

Карточки домоуправления 
Карточки домоуправления — вид маркированных почтовых карточек специального назначения, издававшихся в СССР в 1985 году по заказу Мосгорисполкома и предназначенных для извещения квартиросъемщиков Дирекцией по эксплуатации зданий об изменении расчета квартирной платы.

Карточки заказа железнодорожных билетов 
Карточки заказа железнодорожных билетов — вид маркированных почтовых карточек специального назначения, издававшихся в СССР и предназначенных для приёма по почте заказов на приобретение железнодорожных билетов. Такие карточки выпускались по заказу железнодорожных касс Курского вокзала в Москве (1958), Центрального железнодорожного бюро обслуживания пассажиров в Москве (1966—1981) и Центрального дорожного бюро обслуживания пассажиров Юго-Западной железной дороги в Киеве (1975—1977).

Карточки заказа книг 
Карточки заказа книг — вид маркированных почтовых карточек специального назначения, предназначенных для извещения покупателя о получении магазином заказанных книг. Такие карточки выпускались в СССР в 1958—1960 годах по заказу специализированного книжного магазина подписных изданий в Москве.

Карточки заказа мебели 
Карточки заказа мебели — вид маркированных почтовых карточек специального назначения, издававшихся в СССР с 1978 года по заказу Мосмебельторга (Москва) и предназначенных для оформления заказов на покупку мебели и извещения о поступлении в магазин заказанной мебели.

Карточки «Книга-почтой» 
Карточки «Книга-почтой» — вид маркированных почтовых карточек специального назначения, предназначенных для заказа книг по системе «Книга-почтой» и выпускавшихся в СССР с 1977 года.

Карточки почтовых экспериментов 
Карточки почтовых экспериментов — вид маркированных почтовых карточек специального назначения, предназначенных для использования в рамках проводимых экспериментов по внедрению средств автоматизации почтовой связи. В Советском Союзе такие карточки выпускались по заказу научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций министерства связи с 1976 года.

Карточки радиосети 
Карточки радиосети — вид маркированных почтовых карточек специального назначения, выпущенных в СССР в 1985 году по заказу Технического центра радиофикации Московской городской радиотрансляционной сети, предназначенных для заявления об установке радиоточки.

В СССР в середине 1930-х годов также издавались специальные бланки в виде квитанций о внесении платы за пользование радиоприёмниками, которые представляли собой маркированные почтовые карточки двойного формата (с оплаченным ответом) с соответствующими надпечатками.

Карточки судебных повесток 
Карточками судебных повесток называются почтовые карточки специального назначения, которые издаются по заказу судебных органов государства. Маркированные карточки судебных повесток в СССР выпускались в 1956—1957 годах. Это были карточки двойного формата: одна их часть представляла собой бланк судебной повестки, а другая часть была уведомлением о вручении судебной повестки. После 1983 года в СССР издавались только в виде бланка извещения о вручении судебной повестки в комплекте с конвертом судебной повестки.

Карточки такси 
Карточки такси — вид маркированных почтовых карточек специального назначения, предназначенных для заказа такси для перевозки вещей на дачу или с дачи. Такие карточки были выпущены в 1970 году по заказу Мострансагентства (Москва). На карточках были заранее напечатаны правила пользования и адрес центральной диспетчерской Мострансагентства.

Карточки филармонии 
Карточки филармонии — вид маркированных почтовых карточек специального назначения, выпущенных в СССР в 1947 году по заказу Московской государственной филармонии и предназначенных для заказа льготных абонементов на концерты филармонии в сезоне 1947—1948 годов, а также служивших извещением о предстоящем концерте.

Карточки художественных лотерей 
Карточки художественных лотерей — вид маркированных почтовых карточек специального назначения, выпускавшихся в СССР с 1974 года по заказу Дирекции художественных лотерей в Москве и предназначенных для получения отзыва о выигранном произведении искусства. На карточках был напечатан адрес Дирекции художественных лотерей.

Свадебные карточки 
Свадебные карточки — вид маркированных почтовых карточек специального назначения, предназначенных для отправки приглашения на свадебное торжество. Такие карточки выпускались в СССР в 1978—1980 годах.

Шахматные карточки 
Шахматные карточки — вид маркированных почтовых карточек специального назначения, предназначенных для игры в шахматы по переписке. В СССР такие карточки выпускались с 1968 года.

Каталоги маркированных почтовых карточек 
Имеются каталожные издания, описывающие маркированные почтовые карточки, например:
 Каталог почтовых марок и цельных вещей. Под ред. Ф. Чучина. — 1928. — Вып. I; 1929. — Вып. VI.
 Перечень стандартных почтовых карточек СССР (1918—1970 гг.) // Советский коллекционер: Сб. — : Связь, 1975. — № 13. — С. 50—63.
 Листов Г. М. Маркированные почтовые карточки СССР. — : Радио и связь, 1982. — 112 с.
 Каталог рекламно-агитационных почтовых карточек и конвертов, односторонних карточек. СССР. 1924—1980 / Сост. М. А. Добин, В. Б. Загорский, В. А. Пантюхин, А. К. Райский — : Стандарт-Коллекция, 2002. — 95 с. — 2000 экз. — ISBN 5-902275-02-4.
 Якобс В. Цельные вещи в отечественной филателии. Почтовые карточки СССР 1923—1992 гг.: справочник.  — : ИТЦ «Марка», 2007. — 80 с. — (Прил. к журн. «Филателия», № 5, 2007).
 Priced Catalogue of Postal Stationery of the World / Edited by Edward G. Fladung. — Pasadena, California, 1970. [Советские почтовые карточки даны в специальном разделе каталога — Section 15.]

См. также 

 Односторонняя почтовая карточка с оригинальной маркой
 Почтовая карточка
 Филокартия
 Цельная вещь

Примечания

Литература 
 Блехман С., Пантюхин В. Стандартные почтовые карточки СССР // Советский коллекционер. — : Связь, 1975. — № 13. — С. 47—63.
 Емельянов Л. И., Пантюхин В. А., Сафонов Е. А. Двусторонние маркированные иллюстрированные почтовые карточки СССР 1924—1991 гг.: каталог / Под общ. ред. В. А. Пантюхина. — : Лика, 2004. — 465 с. — ISBN 5-98020-016-9.
 Ильичёв Л. Советская художественная почтовая карточка // Филателия СССР. — 1980. — № 2. — С. 48—50.
  
  
  
 Якобс В. Первые советские маркированные художественные почтовые карточки // Филателия СССР. — 1974. — № 5. — С. V—VI.

Ссылки 

 

Знаки почтовой оплаты
Филокартия